През 2007 г. се провежда първото състезание по снукър Шанхай мастърс. Турнирът се състои между 6 и 12 август в Шанхай, Китай и е спечелен от Доминик Дейл, който побеждава във финалния мач Райън Дей с 10 – 6.

Турнирът е включен в ранкинг системата, поради огромния интерес на играта снукър в Китай и поради големия брой китайски играчи в ранглистата през последните години.

Награден фонд

Резултати

Квалификационен кръг (9)

Резултати от кръг 1 (9) 
 Скот МакКензи –  Yang Qintian 4 – 5
 Стюарт Петман –  Cao Kaisheng 5 – 0
 Фъргъл О'Брайън –  Cao Xinlong 5 – 1
 Адриан Гънел –  Jin Long 5 – 2
 Доминик Дейл –  Liu Chuang 5 – 1
 Тони Драго –  A Bulajiang 5 -2
 Майкъл Джъд –  Xiao Guodong 2 – 5
 Мики Дън –  Yu Delu 3 – 5

Резултати от кръг 2 (9) 
 Джон Хигинс –  Джейми Коуп 5 – 2
 Марк Селби –  Yang Qintian 5 – 0
 Марк Уилямс –  Стюарт Бингам 2 – 5
 Рони О'Съливан – Стюарт Петман – отказ на О'Съливан
 Питър Ебдън –  Дейв Харолд 3 – 5
 Стив Дейвис –  Фългъл О'Брайън 5 – 4
 Алистър Картър –  Адриан Гънел 1 – 5
 Кен Дохърти –  Доминик Дейл 3 – 5
 Шон Мърфи –  Иън МакКълох 2 – 5
 Райън Дей –  Тони Драго 5 – 1
 Стивън Магуайър –  Xiao Guodong 5 – 1
 Нийл Робъртсън –  Матю Стивънс 0 – 5
 Стивън Хендри –  Найджъл Бонд 5 – 2
 Стивън Лий –  Марко Фу 5 – 4
 Дин Джънхуй –  Yu Delu 5 – 2
 Греъм Дот –  Майкъл Холт 5 – 4

Резултати от Wildcard кръга (9)

Основна схема

Сенчъри брейкове 
В рамките на турнира са постигнати 17 сенчъри брейка.

 Доминик Дейл: 143, 127, 116, 102
 Иън МакКълох: 133, 123
 Марк Селби: 131, 104
 Адриан Гънел: 126
 Стивън Магуайър: 124, 106
 Райън Дей: 115, 106, 105, 103
 Майкъл Холт: 102
 Шон Мърфи: 101

Шанхай мастърс